Yongho-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 
 
 Yongho-dong, Changwon, stadsdel, 
 Yongho-dong, Daejeon, stadsdel, 
 Yongho-dong, Busan, stadsdel,